Washington Freedom was een Amerikaanse professionele voetbalclub uit Washington, D.C. totdat het in 2011 magicJack werd.

Verhuizing
Washington Freedom, verhuisde in 2011 naar Boca Raton, Florida onder de naam magicJack.

Team
Samenstelling van het team op 8 augustus 2010.

Amerikaanse voetbalclub
Sportclub in Washington D.C.